UTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Utirik Island (Stati Uniti)